Le Championnat de squash du British Open masculin 2001 est l'édition 2001 du British Open qui se déroule au National Indoor Arena à Birmingham du 5 au 10 juin 2001.

David Palmer remporte le titre en battant Chris Walker en finale. Jansher Khan s'est retiré du circuit mondial à la suite de problèmes aux genoux.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 Championnat de squash du British Open féminin 2001

masculin 2001
Compétition de squash à Birmingham
British Open masculin
Sport en Angleterre en 2001
Sport en juin 2001